A tutto gas (Speedway) – film del 1968 diretto da Norman Taurog
 A tutto gas (Hog Wild) – film del 1980 diretto da Les Rose
 A tutto gas (Gas) – film del 1981 diretto da Les Rose
 A tutto gas – anime della Tatsunoko del 1984-1985